50 m stylem grzbietowym kobiet – jedna z konkurencji, które odbyły się podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu na krótkim basenie 2016. Eliminacje i półfinały miały miejsce 9 grudnia, a finał 10 grudnia.

Tytuł mistrzyni świata obroniła Brazylijka Etiene Medeiros, która w finale uzyskała czas 25,82. Srebro wywalczyła reprezentantka Węgier Katinka Hosszú (25,99). Brązowy medal zdobyła Alexandra DeLoof ze Stanów Zjednoczonych (26,14).

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje rozpoczęły się o 09:44 czasu lokalnego.

Półfinały 
Półfinały rozpoczęły się o 19:43 czasu lokalnego.

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał 
Finał odbył się o 19:38 czasu lokalnego.

Przypisy 

K